Il doppio del Swiss Open Gstaad 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer e Marat Safin erano i detentori del titolo, ma solo Federer ha partecipato in coppia con Michel Kratochvil.

Federer e Kratochvil hanno perso nel 1º turno contro Jim Thomas e Tom Vanhoudt.

Joshua Eagle e David Rikl hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 6–4 Massimo Bertolini e Cristian Brandi.

Teste di serie
 Joshua Eagle /  David Rikl (campioni)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)
 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2002
ATP Tour 2002